Yukar – saghe epiche parte della letteratura orale in lingua ainu
8089 Yukar – asteroide della fascia principale